Высшая лига сезона 2018/19 — 27-й розыгрыш в истории Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, основанной в 1992 году.

Регламент 
Чемпионат проходил в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходили команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четверть/полу/финал играют до 4 побед.

Матчи за  место не проводятся, свою очередь бронзовыми призерами становились полуфиналисты.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Личные награды 
 Лучший вратарь - Артем Микушин (Бейбарыс)
 Лучший защитник - Артемий Лакиза (Номад)
 Лучший нападающий - Иван Кучин (Бейбарыс)
 Лучший новичок - Андрей Буяльский (Темиртау)

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2019
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2018/2019
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2019

Ссылки 
 Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее